Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra - festiwal teatralny prezentujący najnowsze i najciekawsze spektakle przygotowane przez najlepsze polskie teatry niezależne. Organizatorem tego festiwalu jest Klub Studencki Od Nowa w Toruniu.

Opis 
Festiwal, odbywający się w nieskrępowanej atmosferze typowej dla kultury studenckiej, pokazuje różne zjawiska teatralne - od klasyki sceny alternatywnej po teatr tańca.

Festiwal ma też charakter dydaktyczny i naukowy. Popularyzuje sztukę teatralną dla amatorów. W ramach festiwalu odbywają się także imprezy towarzyszące: dyskusje z artystami, projekcje filmów, spotkania z twórcami przedstawień. 

Festiwalowi towarzyszą pokazy fotograficzne, plastyczne i inne wydarzenia kulturalne.

Festiwal jest organizowany co roku w połowie marca. Szefem festiwalu jest Maurycy Męczekalski, a szefem artystycznym Justyna Bieluch.

Nagroda Publiczności KLAMRY
Generalna formuła festiwalu KLAMRA nie ma charakteru konkursowego. Wyjątkiem od tej reguły jest przyznawana od 2007 roku Nagroda Publiczności - zwycięski spektakl wybierany jest przez samych widzów, w drodze głosowania. Od 2008 roku nagrodzony teatr otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz zaproszenie na kolejną edycję KLAMRY, gdzie ma okazję zaprezentować nowe przedstawienie.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody Publiczności KLAMRY:
2007 - Teatr Wierszalin – Bóg Niżyński
2008 - Teatr Kana - Geist
2009 - Teatr Porywacze Ciał - Correctomundo
2010 - Teatr Kana - Lailonia
2011 - Teatr Usta Usta Republika - 777
2012 - Teatr Dada von Bzdülöw - Caffe latte 
2013 - Teatr Formy - Pandora
2014 - Teatr Usta Usta Republika - Uczta

Przypisy

Zobacz też
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu
 Klub Studencki Od Nowa w Toruniu

Linki zewnętrzne 
 Strona Alternatywnych  Spotkań Teatralnych Klamra
 Oficjalna strona Od Nowy

Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale i przeglądy studenckie
Teatr w Toruniu